Groschlag steht für:
 Groschlag von Dieburg, ein mittelalterliches Adelsgeschlecht, siehe Groschlag (Adelsgeschlecht)
 Die Dorfwüstung Groschlag bei Maintal-Hochstadt, siehe Groschlag (Wüstung)